Ви́ктор Парфёнов: Парфёнов, Виктор Иванович (род. 1934) — белорусский ботаник, эколог, академик НАН Беларуси.
 Парфёнов, Виктор Николаевич (род. 1951) — российский историк-антиковед, профессор.
 Парфёнов, Виктор Петрович (1903—1940) — майор, Герой Советского Союза.